Lycophocyon (Ликофоцион — „сумрачни пас”) је изумрли род псоликих звијери који је у периоду од средњег до касног Еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 старогрчке ријечи ликофос (стгрч. -{λυκόφως}-), која значи сумрак или сутон,
 и старогрчке ријечи цион (стгрч. -{κύων}-), која значи пас.

Врста Lycophocyon hutchisoni је именована по Ј. Хауарду Хачисону, америчком палеонтологу.

Понашање и палеоекологија 
Врсте из рода Lycophocyon су биле копнени предатори који су се хранили са ситним животињама. Улога ови врсти у екосистему је била слична данашњим кунама, мунгосима и виверидима.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Lycophocyon.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Псолике звери

Референце

Спољашње везе 

Псолике звери
Изумрли сисари Северне Америке